Ягау — йа, 27-я буква мьянманского алфавита, также как и буква япеле обозначает плавный палатальный сонант и может произноситься как «Ж», но в заимствованных словах может произноситься как «Р». В сингальском пали соответствует букве раянна, в тайском пали соответствует букве рорыа. В бирманских лигатурах бжитвэ ягау передаётся с помощью знака яйи. Бирманские имена на букву ягау даются детям, родившимся в среду (боудэхунан).

В грамматике 
 Йвей (жвей), ၍ — вачасэтембенда, показатель глагольной формы абсолютива.
 Шин — алёуписи, частица вежливой речи, добавляемая женщинами в конце высказывания.

Бжитвэ 
 Ягаувасвэйва (жва) 
 Ягаухатхоша 
 Ягаувасвэхатхошва 

Бирманский алфавит
Буквы пали